Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl česko-slovinský pár Květa Peschkeová a Katarina Srebotniková, obě bývalé spoluhráčky startovaly s jinými partnerkami.

Titul si odvezla nenasazená rusko-slovinská dvojice Naděžda Petrovová a Katarina Srebotniková, která ve dvousetovém finále přehrála nejlepší pár světa tvořený světovou jedničkou Robertou Vinciovou a dvojkou Sarou Erraniovou. Srebotniková tak turnajový triumf obhájila.

Nasazení párů 
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (finále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (semifinále)
  Maria Kirilenková /  Lisa Raymondová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Apia International Sydney 2013